Mein Revier steht für:

 Tatort: Mein Revier (2012)
 Mein Revier – Ordnungshüter räumen auf, ein Ableger der Serie Achtung Kontrolle!, siehe Achtung Kontrolle! – Einsatz für die Ordnungshüter #Ableger (seit 2009)